Nikola Miličević (astronom)
 Nikola Miličević (žrtva Udbe)